

Фамилия 
Айро (; в переводе — «весло») — финская фамилия.
 Айро, Аксель (1898—1985) — финский военный деятель, начальник Генерального штаба.
  (1880—1944) — финский медик, общественный деятель.

Топонимы 
 Айро (район) — район (фрегезия) в Португалии.

Прочее 
 Айро (персонаж) — персонаж мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».